Формула-1 1953 року — 4-й сезон Чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1, який проводиться під егідою FIA. Сезон 1953 року був найдовшим в історії перегонів Формули-1 і складається з 9 етапу. Розпочався 18 січня в Аргентини та закінчився 13 вересня в Італії.

Передісторія

Календар сезону 
У 1953 році проведено 9 Гран-прі.

Команди та пілоти

Чемпіонат

Гран Прі Аргентини 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Аргентини 1953

Індіанаполіс 
Див. також: 500 миль Індіанаполіса 1953

Гран-Прі Нідерландів 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Нідерландів 1953

Гран Прі Бельгії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Бельгії 1953

Гран-Прі Франції 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Франції 1953

Гран Прі Великої Британії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Великої Британії 1953

Гран Прі Німеччини 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Німеччини 1953

Гран Прі Швейцарії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Швейцарії 1953

Гран Прі Італії 
Див. також: Формула-1 — Гран-прі Італії 1953

Результати та положення в заліках

Гран-прі

Пілоти

Примітки

Джерела 

Спортивні події 1953
Сезони Формули-1